Zaitzev kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander I. Zaitzev
 Philipp Adamovich Zaitzev

Robotskapade auktorsförkortningar